IPA: nemzetközi fonetikai ábécé (angolul: International Phonetic Alphabet)
IPA: India pale ale, sörfajta
IPA: Nemzetközi Rendőr Szövetség (angolul: International Police Association)
ipa: izopropanol, izopropil-alkohol
ipa: após